Entre Ríos peut désigner :

Toponymie

la Province d'Entre Ríos.

Entre Rios, municipalité située à Bahia ;
 Entre Rios, municipalité située à Santa Catarina ;
 Entre Rios do Sul, municipalité de l'État du Rio Grande do Sul.

Entre Ríos, municipalité du département de Cochabamba ;
 Entre Ríos, municipalité du département de Tarija.

Entrerríos, situé à la Villanueva de la Serena.

Entre Ríos : localité de la paroisse civile de Aripao de la municipalité de Sucre dans l'État de Bolívar.

Autres 
 Entre Ríos, groupe d'indietronica argentin.